Orgelbauer mit dem Familiennamen Hesse  sind:

 Carl Hesse (1808–1882), Österreich
 Johann Andreas Hesse (1763–1835), Lunzenau
 Johann Michael Hesse (1734–1810), Stammvater der Orgelbauerfamilie Hesse aus Dachwig:
 Ernst Ludwig Hesse (1768–1823), Sohn von Johann Michael
 Georg Andreas Hesse (* 1784), Sohn von Johann Michael
 Ernst Siegfried Hesse (* 1798), Sohn von Ernst Ludwig
 Johann Michael Hesse II. bzw. Johann Michael Hesse dem Jüngeren (1806–1856), Sohn von Ernst Ludwig
 Julius Hesse (1830–1900), Sohn von Johann Michael II.